George Symons kan syfta på bland andra:

* George Gardner Symons (1861–1930), amerikansk impressionistisk konstnär
 George James Symons (1838–1900), brittisk meteorolog
 George Symons (sjöman) (1888–1950), brittisk sjöman